Pani peut désigner :

Toponyme 
 Pani, la commune rurale situé dans le département de Gao au Burkina Faso.
 Pani, la commune rurale situé dans le département de Pompoï au Burkina Faso.

Patronyme 
 Jack Pani (né en 1946) : champion de saut en longueur français.

Homonymie de toponyme